Sampangan (Gajah Mungkur), plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java van Indonesië.
 Sampangan (Pekalongan Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java, Indonesië.